Маноло (исп. Manolo) — многозначный термин.

 Маноло (род. 1965) — испанский футболист; участник Чемпионата мира 1990 года.
 Маноло (1872—1945) — каталонский скульптор, представитель движения новесентизм.
 Маноло (род. 1949) — болельщик футбольного клуба «Валенсия» и сборной Испании по футболу.